Drużynowe Mistrzostwa Słowenii w sporcie żużlowym - seria turniejów mająca wyłonić najlepszą drużynę klubową w jugosłowiańskiej republice Słowenii, a od 1991 w niepodległej Słowenii, rozgrywana pod nazwą Ekipe Državno Prvenstvo (w latach 2001-2004 Slovenski Klubski Pokal).

Triumfatorzy
Lista klubów, które stawały na podium:

Zobacz też
 Jugosłowiańska liga żużlowa
 Mistrzostwa Czterech Narodów